Mauricio Osorio Ulloa (19 de enero de 1965) es un médico cirujano y dirigente gremial con larga historia. Actual consejero general por Santiago del Colegio Médico de Chile, e integrante del Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), ambos cargos desde el 1 de junio de 2011 a la fecha.

Biografía 
Oriundo de Penco, e hijo de profesores normalistas, su familia tempranamente se traslada a Temuco, por lo que completa las enseñanzas Básica en la Escuela Llaima, y Media en el Liceo Pablo Neruda. Ingresa a medicina en la recién creada Universidad de la Frontera en 1982, obteniendo su título profesional el 5 de enero de 1989.

Vida profesional 
Su carrera profesional comenzó en 1989, luego de ganar un cargo de médico general de zona dentro del sistema público de salud; en el Hospital de Toltén donde se desempeñó hasta 1992. Luego se traslada por razones familiares al hospital de Galvarino donde trabaja hasta el año 1994. Desde el año 1994 fue becado de Cirugía Pediátrica en el Hospital Roberto del Río, lugar donde obtuvo su título de especialista en 1997.  Debido a su compromiso con la región, retorna a la Araucanía, desempeñándose como especialista en el Servicio de Cirugía Infantil y Unidad de Emergencia infantil del Hospital Regional de Temuco desde el año 1997, hasta el año 2001. Paralelamente entre 1999 y 2001, asume como parte del equipo de la Red de Urgencia Araucanía Sur, y luego como encargado de la misma. El 2001, asume la Dirección del Hospital Regional de Temuco, a continuación el año 2003 la dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur; vuelve a Santiago, asumiendo la Secretaría Regional Ministerial de Salud el 2006, y luego por Alta Dirección Pública, la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte hasta el 2010. A contar de esta fecha regresa a la clínica y academia, desempeñándose en el Hospital Roberto del Río hasta el 2015, y en la Universidad de Santiago de Chile hasta la actualidad, donde es el director de la Escuela de Medicina. Además se desempeña como cirujano infantil en el hospital Félix Bulnes.

Vida Gremial 
Su carrera gremial comenzó en el año 1991 cuando le corresponde junto a un grupo de colegas generales de zona, organizar el naciente Capítulo de MGZ de la Araucanía, del cual fue su primer Presidente. Luego participa en la organización del 1er Congreso de MGZ realizado en Concepción el año 1992, ambas actividades las primeras simientes de la futura Agrupación de MGZ, actualmente EDF. El año 1999, participa en la elección del Colegio Médico – Regional Temuco, resultando electo como consejero regional, y asumiendo la Secretaría de dicho Consejo, hasta el 2001, cuando renuncia por ser incompatible con el cargo que asume en el Hospital Regional de Temuco. El año 2011, ya en Santiago, participa nuevamente en las elecciones del Colegio Médico, siendo electo consejero general por Santiago, y el 2014 es reelecto en igual cargo.

Logros y Reivindicaciones Gremiales

Colegio Médico 
 Participa de la organización del Capítulo de la Araucanía de los MGZ.
 Participa de la organización del 1er Congreso de MGZ en Concepción.
 Participa en la organización del 1er Simposio Internacional – Horario de Trabajo Médico diurno/nocturno: Impacto sobre la Salud del Profesional y Seguridad del Paciente.

 Propone la modificación del artículo 19 de los Estatutos del Colegio Médico, ampliando por pronunciamiento del Tribunal de Ética, las inhabilidades para ser dirigente. Se aprueba en la Asamblea de Santa Cruz.
Integró Comisión negociadora que establece beneficios para los médicos de urgencia e incentivo al retiro, de la Ley 20.707.

Reconocimientos 
Luego de un largo y metódico trabajo, en la cual se aúnan las voluntades transversalmente le corresponde solicitar que el Hospital Regional de Temuco, pase a llamarse Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Lo cual finalmente se convierte en realidad.

Referencias